Lista 283 gmin w departamencie Finistère we Francji.

 (CUB) Communauté urbaine de Brest, crested in 1973.
 (CAQ) Communauté d’agglomération Quimper Communauté, crested in 2000.
 (CAM) Communauté d’agglomération du Pays de Morlaix, crested in 2000.

Gminy we Francji